Lampuyang (Talaga), een plaats in Indonesië
Lampuyang (Pulo Aceh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing